A 2015-ös Betfred snooker-világbajnokságot 2015. április 18. és május 4. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban. Ez volt a 78. világbajnokság.

Díjazás 
A összdíjazást a tavalyi verseny után idén tovább emelték. A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:

Főtábla

Naptár

Ágrajz

Selejtezők 
Az első három kvalifikációs kört 2015. április 8. és 15. között bonyolították le.

Jegyzetek

Források 
2015-ös snooker-világbajnokság; snooker.org

Sznúker az Egyesült Királyságban
snooker-világbajnokság
Snooker-világbajnokságok